Arenda Grimberg (1978-), coureuse cycliste néerlandaise.
 Carl Grimberg (1875-1941), historien suédois.
 Faïna Grimberg (1951-), poétesse, écrivaine, prosatrice et traductrice soviétique et russe.